Altafulla i crisantems és una pintura a l'oli realitzada per Josep Sala Llorens (Barcelona, 1928- Altafulla, 2008) l'any 1989, que actualment forma part de la col·lecció permanent del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona.

Altafulla i crisantems és una obra realitzada en oli sobre tela de 200 × 200 cm. En primer pla del quadre hi trobem un ampli espai que ocupa fins a tres quartes parts de la superfície total, és allò que ell anomena la zona abstracta. Es tracta d'un fragment anàrquic, sense dibuix ni formes definides, on aprofita la indefinició i espessor de la vegetació agresta, dels matolls, i les flors silvestres, com els crisantems blancs i vermells, per desenvolupar tot el seu nervi en un admirable garbuix de pinzellades turbulentes, extraordinàriament riques en una varietat de tocs matèrics. En segon terme s'hi intueix el castell d'Altafulla i l'església parroquial de Sant Martí, dues construccions que perfilen la singular silueta de la vila. La línia de l'horitzó, relegada a una estreta franja a la part superior de l'obra, dibuixa els núvols arremolinats sobre un cel que juga amb els tons grisos i els blaus, la pinzellada és més fluida i contrasta amb l'abundant aplicació de matèria del primer terme.

El paisatge d'Altafulla és un referent en l'obra de Josep Sala. Sortir a pintar a l'aire lliure cada dia i representar l'entorn de la vila era vital per a l'artista. Podia representar els matolls, un bassal d'aigua, les flors silvestres, de maneres diferents segons l'hora del dia i la meteorologia. Aquests eren els seus motius preferits, i deixava en segon terme l'arquitectura de la vila. Una pinzellada plana, desdibuixada, representa el cel, mentre que les pinzellades més gruixudes, amb abundant aplicació de matèria, les reserva per al primer pla de l'obra. La paleta de colors passa dels blancs als ocres i verds, i destaca de manera important les taques vermelloses dels crisantems, molt significatives en la seva obra. El garbuix de pinzellades i la paleta de color conformen l'abstracció en la pintura de Josep Sala. Només s'intueix la figuració a la part superior en les línies sinuoses de la silueta del castell i de l'arquitectura de la vila.

Bibliografia 

 J. Trenas; Josep Sala i el seu paisatge anímic, Ed. del Centenari, 1983.
 R. Medina; Paisaje y luz en la pintura de Josep Sala, Estudis Altafullencs, Altafulla XI, 1987 
 R. Medina, F.X. Ricomà, A. Susana; Josep Sala, Diputació de Tarragona, Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, 1993.
 O. Xirinachs, Josep Sala, Col. Tamarit, Vol. 6, Diputació de Tarragona / Columna Edicions, 1993.
 F. X. Ricomà. Josep Sala, una contemplación sin prejuicios, Colección Sokoa, Columna Edicions, 1994.

Obres del 1989
Obres pictòriques de la dècada del 1980